Campbellton – cittadina nella provincia del Nuovo Brunswick, Canada
 Campbellton – comune nella contea di Jackson, Florida, Stati Uniti d'America
 Campbellton – comunità non incorporata della contea di Atascosa, Texas, Stati Uniti d'America